Miejscowości w Portoryko
 Palomas – miejscowość w gminie Comerío
 Palomas – miejscowość w gminie Yauco

 Gmina w Hiszpanii
 Palomas – gmina w prowincji Badajoz, w Estramadurze